

Населені пункти та їхні частини
 Вежба — село в гміні Старий Замосць Замойського повіту Люблінського воєводства
 Вежба — село в гміні Руцяне-Нида Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Вежба — колонія в гміні Нова Бжезниця Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства

Примітки